Biografies:
 Armand Jean du Plessis de Richelieu (1585 - 1642), conegut com a Cardenal Richelieu, primer ministre de Lluís XIII de França
 Louis François Armand de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu (1696 - 1788), mariscal francès, fill d'un nebot del cardenal
 Emmanuel-Armand de Richelieu, duc d'Aiguilon (1720 - 1782), home d'estat francès i nebot del mariscal
 Armand-Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu (1766 - 1822), home d'estat, net del mariscal
 Toponímia:
 Richelieu (Indre i Loira), municipi francès del departament de l'Indre i Loira
 Riu Richelieu, al Quebec (Canadà)
 Cantó de Richelieu, cantó francès al districte de Chinon (departament de l'Indre i Loira)